Канищев — русская фамилия. Известные носители:
 Канищев, Александр Васильевич (род. 1960) — советский футболист.
 Канищев, Анатолий Анатольевич (род. 1971) — российский футболист.
 Канищев, Василий Георгиевич (1911—1987) — директор НИИ «Приднепровский промстройпроект», лауреат Ленинской премии.
 Канищев, Дмитрий Иванович (1926—1945) — Герой Советского Союза.
 Канищев, Олег Александрович (1934—2022) — советский и российский кинорежиссёр.
 Канищев, Сергей Степанович (1836—1905) — русский военный и общественный деятель. Генерал от артиллерии (1902).